Colliot-Thélène ist der Familienname folgender Personen:
Catherine Colliot-Thélène (1950–2022), französische Philosophin
Jean-Louis Colliot-Thélène (* 1947), französischer Mathematiker